Le nom de Zuckerman est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Erika Christakis, née Zuckerman, écrivaine américaine. 
Ethan Zuckerman (1973- ), universitaire des médias, blogueur et activiste d'Internet américain. 
 Josh Zuckerman (1985), acteur américain.
 Solly Zuckerman (1904-1993), zoologiste et fonctionnaire britannique.
 Yehochoua Zuckerman (1938-2021), rabbin israélien.
 Yitzhak Zuckerman (1915-1981), juif résistant du ghetto de Varsovie.

Littérature 
Le patronyme de Zuckerman est par ailleurs le nom d'un important personnage littéraire, , créé par l'écrivain américain Philip Roth présent dans un cycle de quatre romans dédiés dit « Cycle Zuckerman » composé de : L'Écrivain des ombres (1979), Zuckerman délivré (1981), La Leçon d'anatomie (1983) et L'Orgie de Prague (1985) et apparaissant cinq romans associés : La Contrevie (1986), Pastorale américaine (1997), J'ai épousé un communiste (1998), La Tache (2000) et Exit le fantôme (2007).

Variantes 
 Ghil'ad Zuckermann (1971-), linguiste israélien britannique italien australien, professeur à l'université d'Adélaïde.
 Hugo Zuckermann (1881-1914), dramaturge allemand.
 Pinchas Zukerman (1948-), violoniste, altiste et chef d'orchestre israélien.
 Wolfgang Zuckermann (1922-2018), facteur de clavecins américain.
 Palazzo Zuckermann à Padoue en Italie.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif